Сигизмунд Жакку (; 29 ноября 1830, Женева — 26 апреля 1913) — французский терапевт.

Медицинское образование получил в парижском медицинском факультете, в 1860 году защитил диссертацию на степень доктора медицины «О патогенных условиях альбуминурии» (); в 1862 году получил звание «госпитального врача»; в 1863 году по конкурсу оставлен при парижском медицинском факультете; в 1877 году избран профессором медицинской патологии, а в 1883 году профессором медицинской клиники. В 1877 году стал членом медицинской академии. 

Профессору Жакку принадлежит ряд весьма ценных научных трудов по медицине внутренних органов. Наибольшую известность получило «Traité de pathologie interne».

Память 
 Именем Жакку назван Синдром Жакку (или Симптом Жакку)

См. также 
 

Медики Франции
Персоналии по алфавиту